Bowers House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bowers House (Wichita, Kansas), NRHP-ID 04000973
 Bowers House (Sugar Grove, West Virginia), NRHP-ID 85001593

Siehe auch:
 Bower House